Агва Бендита има више значења:
 Агва Бендита (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бендита (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бендита (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бендита (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Бендита (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Бендита (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Бендита (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Бендита (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Бендита (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Бендита (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Бендита (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Бендита (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Бендита (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Бендита (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Бендита (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Бендита (Тимилпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Бендита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бендита (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бендита, Ел Посито (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Бендита (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Бендита (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Агва Бендита (Халтокан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Агва Бендита (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Бендита (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Бендита (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику